М-74
 Урал (мотоцикл)
 М-74 (подводная лодка) - советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.